Бачевский — польская фамилия.

Фамилия 
 Бачевский, Владимир Ивановичзначимость? — начальник отдела ОБЖ ПВ (с 2002 года).
 Бачевский, Сергей Викторович (род. 1961) — ректор Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича с 2012 года.
 Бачевский, Юзеф (1829—1911) — польский предприниматель, владелец известной ликероводочной фирмы, общественный деятель, филантроп.

Топоним 
 Бачевский сельский совет (Глуховский район) — входит в состав Глуховского района Сумской области Украины.

Герб 
 Бачевский

См. также 
 Бачевск